Ebenauer steht für: 

 verschiedene Textilhersteller
 Baumwollspinnerei Max Ebenauer & Co. in Elisenfels 
 Baumwollspinnerei Max Ebenauer & Co. in Hof (Saale) 
 Spinnerei Hermann Ebenauer & Co. in Hof (Saale)

Ebenauer ist der Familienname folgender Personen:
 Maximilian Ebenauer (1819–1891), Begründer der Baumwollspinnerei Max Ebenauer & Co. in Elisenfels 
 Ferdinand Ebenauer (* 18xx; † 19xx), Teilhaber und späterer Leiter der Baumwollspinnerei Max Ebenauer & Co. in Hof (Saale) 
 Hermann Ebenauer (* 1863; † 1942), Begründer der Spinnerei Hermann Ebenauer & Co. in Hof (Saale)